Příjmení Rabe nosí více významných osobností:

 John Rabe (1882–1950) – německý manažer nankingské pobočky společnosti Siemens
 Lily Rabe (* 1982) – americká herečka
 Thomas Rabe (* 1951) – německý profesor gynekologie a porodnictví